Friedrich Steinhoff ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Steinhoff (Offizier) (1909–1945), deutscher Offizier der Kriegsmarine
 Friedrich Steinhoff (Politiker) (1899–1983), deutscher Politiker (SPD)